Ayşe Hatun - principessa ottomana, figlia del sultano Mehmed I
 Ayşe Hatun - principessa ottomana, figlia del sultano Mehmed II
 Ayşe Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Bayezid II 
 Ayşe Gülbahar Hatun - concubina del sultano Bayezid II e madre del sultano Selim I 
Ayşe Hafsa Sultan - concubina del sultano Selim I, madre e Valide Sultan del sultano Solimano il Magnifico
 Ayşe Hatun - principessa crimea, figlia del Khan Menli I Giray, consorte del sultano Selim I, e, prima, del suo fratellastro Şehzade Mehmed 
 Ayşe Hümaşah Sultan – principessa ottomana, figlia della principessa Mihrimah Sultan e nipote di Solimano il Magnifico
 Ayşe Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Murad III 
Ayşe Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Mehmed III
 Ayşe Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Ahmed I
Ayşe Sultan - concubina o Haseki del sultano Osman II
Ayşe Sultan - Haseki del sultano Murad IV 
Ayşe Sultan - quarta Haseki del sultano Ibrahim I
 Ayşe Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Mustafa II 
Ayşe Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Ahmed III
 Ayşe Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Abdul Hamid II